National Soccer League 2003/2004 var den 28:e och sista säsongen av National Soccer League i Australien, då ligan kom att ersättas av . Perth Glory vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Källor 
 Rsssf.com

2003 i Australien
2003 i Nya Zeeland
2004 i Australien
2004 i Nya Zeeland
2003/2004
Fotbollssäsongen 2003/2004